Морено (футболист):
 Морено Аоас Видал (род. 1983) — бразильский защитник.
  (1930—1982) — испанский нападающий.